Totem Pole (englisch für Totempfahl) steht für:
 Totem-Pole-Ausgang, spezielle elektronische Schaltung
 Totem Pole (Tasmanien), Brandungspfeiler in Tasmanien
 Totem Pole (Monument Valley), Felsnadel im Monument Valley